Klaiber ist der Familienname folgender Personen: 

 Alfred Klaiber (1895–1945), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Esslingen am Neckar
 Christian Friedrich Klaiber (1782–1850), deutscher Gymnasiallehrer, evangelischer Geistlicher und Übersetzer
 German Klaiber (* 1967), deutscher Jazzmusiker
 Gustav Klaiber (1864–1940), deutscher Kaufmann, Landwirt und Mitglied des Badischen Landtages
 Gustav Ludwig Klaiber (1829–1912), deutscher Verwaltungsjurist
 Hugo Klaiber (1894–1976), deutscher Fußballspieler
 Jeffrey Klaiber (1943–2014), US-amerikanisch-peruanischer Kirchenhistoriker
 Joachim Klaiber (1908–2003), deutscher Intendant
 Johann Gottfried Klaiber (1796–1889), deutscher Gymnasiallehrer und Übersetzer
 Julius Klaiber (1834–1892), deutscher Literaturwissenschaftler und Landeshistoriker
 Karl Hermann Klaiber (1835–1896), deutscher Pfarrer
 Klaus-Peter Klaiber (* 1940), deutscher Diplomat
 Ludwig Klaiber (1896–1952), südwestdeutscher Bibliothekar
 Manfred Klaiber (1903–1981), deutscher Diplomat
 Pauline Klaiber-Gottschau (1855–1944), literarische Übersetzerin
 Peter Klaiber (* 1940), deutscher Botschafter, EU-Sonderbeauftragter
 Rudolf Klaiber (1873–1957), württembergischer Verwaltungsjurist und Polizeipräsident in Stuttgart
 Sean Klaiber (* 1994), niederländischer Fußballspieler
 Theodor Klaiber (1870–1921), deutscher Literaturhistoriker
 Walter Klaiber (* 1940), Bischof a. D. der Evangelisch-methodistischen Kirche von Deutschland

Siehe auch:
 Kleiber